Ausweglosigkeit steht für:

 Aporie – eine Widersprüchlichkeit
 Dilemma – Entscheidungssituation zwischen zwei schlechten Möglichkeiten
 Polylemma – in der Philosophie eine Entscheidungssituation zwischen mehreren schlechten Möglichkeiten

Siehe auch:

 Ausweglos
 Circulus vitiosus
 Sackgasse